Det här är en lista över kommun- och landstingsstyren i Sverige under mandatperioden 2010-2014.

Politiska partier som utgör styrande parti/koalition i respektive landstingsfullmäktige/regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

Notera att minoritetsregering är möjligt också på kommunal och landstings nivå, vilket gör att det parti eller den koalition som har ordförandeposten i landstingsstyrelsen/regionstyrelsen/kommunstyrelsen och övriga nämnder teoretisk sett kan förlora alla omröstningar, men ändå anses ha makten så länge deras budget röstas igenom i kommunfullmäktige. Ett parti eller en koalition som sitter i styret kan också ha mer stöd än vad som framgår av deras egna mandat, genom ett så kallat stödparti.

Detta är en alfabetisk lista ordnad länsvis. De kommuner där länets residensstad är belägen är markerade med fetstil.

Det parti som har ordförande-posten i landstingsstyrelsen/regionstyrelsen respektive kommunstyrelsen anges först, följt av övriga partier i den ordning koalitionen själv använder (vanligtvis i storleksordning).

Blekinge län

Dalarnas län

Gotlands län

Gävleborgs län

Hallands län

Jämtlands län

Jönköpings län

Kalmar län

Kronobergs län

Norrbottens län

Skåne län

Stockholms län

Södermanlands län

Uppsala län

Värmlands län

Västerbottens län

Västernorrlands län

Västmanlands län

Västra Götalands län

Örebro län

Östergötlands län

Se även

Referenser

Allmänna källor
 Mandatuppgifter är hämtade från Valmyndigheten 
 Uppgifter om kommuners styren är hämtade från Sveriges kommuner och landsting; Nya styren i kommunerna, 22 november 2010.
 Uppgifter om landstingens styren är hämtade från Sveriges kommuner och landsting; Fyra maktskiften i landstingen, 10 november 2010.

Noter

Listor över kommun-, landstings- och regionstyren i Sverige
Sveriges politiska historia
Kommunalval i Sverige
Kommunalpolitik i Sverige
Sverige under 2010-talet
Val 2010